Het wereldkampioenschap schaatsen allround 1982 werd op 20 en 21 februari 1982 in IJsstadion Drenthe in Assen gehouden.

De Noor Amund Sjøbrend, die in het Bislett Stadion in Oslo wereldkampioen van 1981 was geworden nam niet deel om zijn titel te verdedigen omdat hij inmiddels zijn schaatsen aan de wilgen had gehangen. Hilbert van der Duim werd voor de tweede keer wereldkampioen.

Eindklassement 

  * = met val 
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

Langebaanschaatsen in 1982
Schaatsen in Drenthe
 1982
Sportevenement in Assen
Schaatsen 1982